У́лица Не́стерова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Нестерова — улица в Гатчине.
 Улица Нестерова — улица в Иркутске.
 Улица Нестерова — улица в Краснодаре.
 Улица Пилота Нестерова — улица в Москве.
 Улица Нестерова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Нестерова — улица в Твери.
 Улица Нестерова — улица в Туле.
 Улица Нестерова — улица в Керчи. 
 Улица Нестерова — улица в Уфе.
 Улица Нестерова — улица в Хабаровске.
 Улица Нестерова — улица в Энгельсе.

Украина 
 Улица Нестерова — улица в Днепре.
 Улица Нестерова — улица в Донецке.
 Улица Нестерова — улица в Запорожье.
 Улица Нестерова — улица в Симферополе.
 Улица Нестерова — улица в Сумах.
 Улица Нестерова — улица в Херсоне.

Белоруссия 
 Улица Нестерова — улица в Минске.

См. также 
 Переулок Нестерова — переулок в Санкт-Петербурге.